Il Bosco Eliceo Sauvignon è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Ferrara e Ravenna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino.
odore: delicato quasi aromatico.
sapore: secco o amabile, caldo, vellutato, tranquillo o vivace.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Ferrara  (1990/91)  1303,89  
Ferrara  (1991/92)  1507,0  
Ferrara  (1992/93)  1369,55  
Ferrara  (1993/94)  1235,36  
Ferrara  (1994/95)  2363,06  
Ferrara  (1995/96)  1056,72  
Ferrara  (1996/97)  1416,59

Vini DOC della provincia di Ferrara
Vini DOC della provincia di Ravenna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Romagnolo